Encores peut désigner :
 Encores, le 51e album studio de Charles Aznavour ;
 Encores, un EP live du groupe Dire Straits sorti en  ;
 Encores!, des concerts annuels dédiés aux comédies musicales américaines à New York.